
Список самолётов по производителям

 A-B C-D E-H I-M N-S T-Z А-Я

T

Tachikawa

Tadiran Electronic Industries

Terrafugia

Transport Allianz

Tecnam

Temco

Thales

Top I Vision

Turbay

TUSAŞ (TAI)
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

См. также вертолёты TUSAŞ (TAI)

U

UAS

Urban Air

V

Valmet

Valtion lentokonetehdas (VL)

Valsts Elektrotehniskā Fabrika (VEF)

Vecihi Hürkuş

Vereinigte Flugtechnische Werke (VFW)

Vestel

Vickers Limited

Vickers-Armstrongs

Vojenským technickým ústavem letectva a PVO

Vought

Vuia

Vultee Aircraft

W

Watanabe

WB Electronics

Weiss

Westland Aircraft

Wibault 
Société des avions Michel Wibault

Wright

X

Xian

Y

Yokosuka

Z

ZALA 
См. также самолёты Калашникова

См. также вертолёты ZALA

Zenair

Zenith Aircraft Company 
См. Самолёты Zenair

Zivko Aeronautics

Zlin Aircraft 
ранее Moravan Aviation

Литература 
Смотрите раздел заглавной страницы Литература.

A-B
C-D
E-H
I-M
N-S
T-Z
А-Я

Списки самолётов